Хамптон () — распространённое в англоязычных странах наименование населённого пункта.

Австралия 
  — город в штате Квинсленд.

Великобритания 
  — район Лондона.

Канада 
  — город в провинции Нью-Брансуик.

США 
  — город в штате Айова.
 Хамптон — город в штате Арканзас.
 Хамптон — город в штате Виргиния.
  — город в штате Джорджия.
  — деревня в штате Иллинойс.
  — город в штате Коннектикут.
 Хамптон — город в штате Миннесота.
  — город в штате Нью-Гэмпшир.
 Хамптон — город в штате Флорида.
  — город в штате Южная Каролина.

 Хамптон — тауншип в штате Миннесота.
 Хамптон (округ, Южная Каролина)